Honkbal, een term uit het honkbal
Bowlen, een term uit het bowlen